Szilágyi Virgil (1824–1892) újságíró, politikus
Szilágyi Virgil (1931) Balázs Béla-díjas operatőr
Szilágyi Virgil (?–1987) neves vadász, vadászati szakíró